Wibmer ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Wibmer (* 1995), österreichischer Mountainbiker
 Fanny Wibmer-Pedit (1890–1967), österreichische Schriftstellerin
 Franz Wibmer (* 1962), österreichischer Maler und Hochschulprofessor
 Monika Schuh-Wibmer (* 1961), österreichische Malerin
 Johanna Wibmer (* 1963), österreichische Violoncellistin und Fotografin, siehe Johanna Varner
 Katharina Wibmer (* 1966), österreichische Videokünstlerin und Musikerin
 Margret Wibmer, österreichische Künstlerin